Forkortelsen JBL kan henvise til flere artikler:
 John Charles Layfield – En amerikansk wrestler.
 JBL – en højtalerfabrikant.